IBR steht für:
 Immobilien- und Baurecht, eine Fachzeitschrift
 Infektiöse Bovine Rhinotracheitis
 Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes- und Sozialwissenschaftlicher Literatur
 Internationaler Bodenseerat
 Flughafen Ibaraki (IATA-Code), zivil-militärischer Flughafen in der Präfektur Ibaraki, Japan

IBr ist die Summenformel von:
 Iodbromid

Ibr () steht für:
 Ibr (Fluss), linker Nebenfluss des Teteriw in der Ukraine 

ibr steht für:
 Ibuoro (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache in Nigeria

Abkürzung